Gordin ist der Nachname von:
Jakob Gordin (1853–1909), jiddischer Autor
Michael Gordin (* 1974), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker